Nils Bouveng kan avse någon av följande personer:
Nils Bouveng (filmdirektör) (1871–1941)
Nils Bouveng (militär) (1900–1988)
Nils Bouveng (1929–2006), pionjär inom svensk aluminiumhantering